Wang Yan puede referirse a las siguientes personas:
Wang Yan, marchadora china;
Wang Yan, ciclista de pista china;
Wang Yan, tenista china;
Wang Yan, yudoca china.